Канта́ль — топоним.

 Канталь () — департамент на юге центральной части Франции в регионе Овернь.
 Канталь — горный массив во Франции.
 Канталь — французский сыр, изготавливаемый во французской провинции Овернь.
 Канталь (кантал, Kanthal) — сплав, применяемый для изготовления нагревательных элементов.